Скрипково — название нескольких населённых пунктов:
 Скрипково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Скрипково — посёлок в Торжокском районе Тверской области.